Zimmerman
 (3100) Zimmerman

Ludzie o nazwisku Zimmerman 
 Angelo Zimmerman
 Arthur Zimmerman
 Cewi Zimmerman
 Errol Zimmerman
 Harry Zimmerman
 Józef Jan Zimmerman
 Phillip Zimmerman
 Robert Zimmerman
 Ryan Zimmerman
 Stephen Zimmerman